Stademann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stademann (1824–1895), deutscher Landschaftsmaler
 Ferdinand von Stademann (1791–1873), deutscher Zeichner, Lithograf und Staatsbeamter